Badila bezeichnet

 den rumänischen Kontrabassisten Ovidiu Bădilă (1962–2001)
 den rumänischen Jazzbassisten Decebal Badila (* 1968)
 mehrere Orte in Rumänien, siehe Bădila

Siehe auch:
 Badilla